Бро́йтман — єврейське прізвище.

 Бройтман Емануїл Морткович (1935, Москва) — інженер-енергетик, автор книги «Знамениті євреї» (перше видання — 1992), брат художника Ізраїля Бройтмана.
 Бройтман Ізраїль (1939, Москва) — художник, який 1980 року емігрував із СРСР у Канаду.
 Бройтман Лариса Іллівна (1928) — петербурзький краєзнавець.
 Бройтман Роман Якович (1895, Кам'янець-Подільський) — радянський економіст, співробітник Держплану СРСР у 1925—1931 роках, двічі безпідставно репресований.
 Бройтман Самсон Наумович (1937, Одеса — 2005, Москва) — доктор філологічних наук (1992), автор першого у світі підручника з історичної поетики.

Єврейські прізвища